{{Ficha de noble
| nombre = Wolrad de Waldeck-Pyrmont
| nombre completo = Víctor Wolrad Federico Adolfo Guillermo Alberto| imagen = Prince Wolrad of Waldeck and Pyrmont.jpg
| tamaño de imagen = 
| título = Príncipe de Waldeck-Pyrmont
| casa real = Waldeck-Pyrmont
| fecha de nacimiento = 26 de junio de 1892 
| lugar de nacimiento =  Arolsen, Principado de Waldeck-Pyrmont, Imperio alemán
| fecha de fallecimiento = 17 de octubre de 1914 (22 años)
| lugar de fallecimiento =  Moorslede, Reino de Bélgica
| lugar de entierro = Cementerio Familiar de los Waldeck-Pyrmont (Fuerstliches Erbbegraebnis), Rhoden 
| padre = Jorge Víctor de Waldeck-Pyrmont
| madre = Luisa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
}}
Víctor Wolrad Federico Adolfo Guillermo Alberto de Waldeck-Pyrmont (; Arolsen, 26 de junio de 1892-Moorslede, 17 de octubre de 1914) fue el hijo menor del príncipe Jorge Víctor de Waldeck-Pyrmont con su segunda esposa, la princesa Luisa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

 Primeros años y familia 
Wolrad nació en Arolsen, Waldeck-Pyrmont, siendo el octavo vástago y segundo hijo varón del príncipe Jorge Víctor de Waldeck-Pyrmont (1831-1893), (hijo del príncipe Jorge II de Waldeck-Pyrmont y de la princesa Emma de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym), pero el primer hijo con su segunda esposa, la princesa Luisa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1858-1936), (hija del duque Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y de la princesa Adelaida de Schaumburg-Lippe). A través de ambos sus padres era descendiente del rey Jorge II de Gran Bretaña.

Wolrad creció sin la presencia de su padre, quien murió un año después de su nacimiento. Fue criado por su madre; su hermanastro, el príncipe reinante Federico, también tuvo cuidado de su bienestar.

En 1910, acompañó a Federico al funeral del rey Eduardo VII del Reino Unido.

Sus hermanastros eran:
Paulina (1855-1925), quien desposó al príncipe Alexis de Bentheim y Steinfurt.
María (1857-1882), quien desposó al futuro rey Guillermo II de Wurtemberg.
Emma (1858-1934), quien desposó al rey Guillermo III de los Países Bajos.
Elena (1861-1922), quien desposó al príncipe Leopoldo, duque de Albany.
Federico (1865-1946), último príncipe reinante de Waldeck-Pyrmont.

 Educación y carrera militar 
Estudió en Oxford y Grenoble, pero como estos estudios no parecía que llevaban a ninguna parte, fue deseable enviarlo al ejército. Mostró más interés por el ejército que por la universidad y pronto se convirtió en teniente en el Regimiento Hesiano de Dragones y en el personal del Octavogésimo tercer Regimiento de Infantería. Durante la Primera Guerra Mundial combatió en los Vosgos y más tarde en la batalla del Marne. Finalmente fue trasladado a Moorslede, Bélgica, donde murió en combate. Murió sin contraer matrimonio.

 Títulos y estilos 
26 de junio de 1892-17 de octubre de 1914: Su Alteza Serenísima'' el príncipe Wolrad de Waldeck-Pyrmont.

Ancestros

Referencias 

thePeerage.com - Wolrad Prinz zu Waldeck und Pyrmont
Genealogics - Leo van de Pas - Prince Victor zu Waldeck und Pyrmont
The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: 352

Casa de Waldeck
Militares alemanes de la Primera Guerra Mundial
Fallecidos por heridas de combate